Life of Sound est le  album de Girl Next Door sorti sous le label Avex Trax le . Il sort en format CD, CD+2DVD et CD+Blu-ray. Le 2e DVD/Blu-ray contient le concert Live Tour 2012 ～Best Collection～ à shibuya O-EAST qui a eu lieu le . Il arrive  à l'Oricon et reste classé 2 semaines.

Liste des titres

Liens externes

  Fiche officielle de l'album
  Fiche de l'album sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2013
Album publié par Avex Trax
Album de Girl Next Door